Localidades nos Estados Unidos
 Hamilton (Alabama)
 Hamilton (Carolina do Norte)
 Hamilton (Dacota do Norte)
 Hamilton (Geórgia)
 Hamilton (Illinois)
 Hamilton (Indiana)
 Hamilton (Iowa)
 Hamilton (Kansas)
 Hamilton (Massachusetts)
 Hamilton (Missouri)
 Hamilton (Montana)
 Hamilton (Nevada)
 Hamilton (Nevada)
 Hamilton (Ohio)
 Hamilton (Texas)
 Hamilton (Virgínia)
 Hamilton (Vitória)
 Hamilton (Washington)

Outras localidades
 Hamilton (Bermuda), nas Bermudas
 Hamilton (Escócia)
 Hamilton (Ontário), Canadá
 Hamilton (Nova Zelândia)
 Hamilton City — na Califórnia

Outros usos
 Lewis Hamilton — piloto de Fórmula 1
 Hamilton (musical)
 Hamilton (filme)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos